Le championnat du monde de snooker 1936 s'est déroulé au Thurston's Hall de Londres en Angleterre.

Tableau final

Notes et références

Article connexe 
 Championnat du monde de snooker

Liens externes 

1936
Snooker
Snooker 1936
1936 en Angleterre